Piranha — peixe carnívoro
 MAA-1 Piranha — míssil ar-ar de curto alcance
 Prendedor de cabelo

Peixes

 Piranha — peixe de água doce, carnívoro, da família Characidae
 Piranha-preta — peixe de água doce, carnívoro, da família Characidae.
 Piranha-vermelha — peixe de água doce, carnívoro, da família Characidae

Geografia do Brasil
 Piranhas (Alagoas) - município
 Piranhas (Goiás) - município
 Rio Piranhas-Açu — na Paraíba e Rio Grande do Norte

Filmes
 Piranha (filme) — filme de 1978
 Piranha II: The Spawning - filme de 1981
 Piranha - filme de 1995
 Piranha 3D — remake do filme de 1978, lançado em 2010
 Piranha 3DD — sequela do filme de 2010, lançado em 2011

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema